Лонгомонтан, Христиан-Северин — датский математик и астроном, ближайший ученик и помощник Тихо Браге.
 Лонгомонтан — древний ударный кратер в южной части видимой стороны Луны.